Tranquillo bezeichnet: 
 Tranquillo, Pseudonym von Johann Otto Glüsing (1675/76–1727), deutscher Gelehrter, Pietist und Separatist
 Tranquillo (Film), Schweizer Spielfilm von Jonathan Jäggi aus dem Jahr 2018